Schaufel bezeichnet:

 allgemein die Schaufel, ein Handwerkzeug zum Graben
 ein Anbauteil zum Graben oder Bewegen größerer Mengen von Schüttgut, siehe Bagger oder Radlader
 bei Strömungsmaschinen jene Teile, die das Fluid leiten, siehe Beschaufelung
 in der Jägersprache ein flach ausgebildetes Geweih
 in der Küche das Schulterblatt eines Tieres bzw. die ganze Schulter, siehe Schweinebug

 Orte:
 Schaufel (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Schaufel (Gemeinde Marbach), Ortschaft der Gemeinde Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Personen:
 Frank Schaufel (* 1957), deutscher Politiker (AfD)

Siehe auch:
 Wurfschaufel, Schaufelrad